Гольцапфель - фамилия:

 Гольцапфель, Маттиас — бывший гитарист группы Necrophagist.
 Гольцапфель, Рудольф (1880—?) — немецкий философ.
 Гольцапфель, Рудольф Мария (1874—1930) — австрийский психолог и философ.
 Гольцапфель, Эдуард (1853—1913) — немецкий геолог, палеонтолог.

См. также 
 Гольц
 Гольцшмидт